Белый Городок — топоним.

 Белый Городок — посёлок городского типа в Кимрском районе Тверской области.
 Белый Городок — населённый пункт (железнодорожная станция) в Кимрском районе Тверской области.
 Белый Городок — поселение, образовавшееся в конце XIX века близ города Баку, в результате развития местной нефтеперерабатывающей промышленности. 
 Белый Городок — железнодорожная станция на линии Москва-Сонково.

См. также 
 Белый город (значения)

Примечания